100 Racks — спільний студійний альбом американських реперів Yukmouth та Мессі Марва, виданий 5 грудня 2006 р. лейблами Sumo Records і 100 Racks Entertainment. Мастеринг: Джастін Вейсс.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Yukmouth
Альбоми Мессі Марва
Англомовні музичні альбоми